Абстракція — загальне визначення з точки зору філософії та логіки.
 Абстрагування 
 Абстрагування (програмування) — застосування методу абстрагування в програмуванні.